Sovjetiska mästerskapsserien i ishockey 1990/1991 var den 45:e säsongen av Sovjetiska mästerskapsserien i ishockey. 15 lag deltog i ligan och Dynamo Moskva blev mästare.

Grundserien
I grundserien spelades först 28 omgångar. Därefter spelade de tio bästa lagen ytterligare 18 omgångar om mästartiteln, medan de fem sämst placerade lagen spelade i nedflyttningsserien. Laget som vann andra rundan av serien utsågs till mästare. Slutställningen ses nedan.

Första rundan

Andra rundan

Källor 

Ishockeysäsongen 1990/1991
1990 i Sovjetunionen
1991 i Sovjetunionen
Ishockey i Sovjetunionen